Hemsida är en dataterm med flera betydelser:

 Startsida – den första webbsidan som visas när man öppnar sin webbläsare
 Webbplats (i synnerhet en personlig webbplats) – alla webbsidor tillhörande en domän, exempelvis https://www.datahus.se, med vissa undantag – vanligast i formen att en "hemsida" kan ha multipla domännamn
 Webbsida (i synnerhet en personlig webbsida) – en enskild sida på en webbplats
 Ingångssida (även huvudsida, förstasida, välkomstsida, inträdessida eller något oegentligt startsida) – webbsidan som man hamnar på först när man går in på en webbplats

På grund av de många olika betydelserna av ordet ”hemsida” rekommenderar Svenska datatermgruppen att man undviker ordet till förmån för de mer precisa orden ovan.

Etymologi 

Ordet hemsida är en direktöversättning från det engelska ordet home page, som dock inte har samma betydelse som det svenska ordet. Ursprungligen syftade det engelska ordet på ”startsida”. Knappen på webbläsarens verktygsrad för återgång till startsidan brukade också tidigare vara märkt som "Hem" eller "Home", men har senare ändrats till "Startsida" eller en hussymbol. Numera kan det engelska ordet även syfta på ”ingångssida”.

Källor 
 

World Wide Web